Список аэропортов штата Невада Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА (PDF): Nevada Department of Transportation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Боулдер-Сити
| 61B
| BLD
|
| Муниципальный аэропорт Боулдер-Сити
| PR 
| align=right | 52 734 

|- valign=top
| Элько
| EKO
| EKO
| KEKO
| Региональный аэропорт Элько
| PR
| align=right | 34 158 

|- valign=top
| Лас-Вегас
| LAS
| LAS
| KLAS
| Международный аэропорт Маккаран
| PR
| align=right | 22 028 521 

|- valign=top
| Северный Лас-Вегас
| VGT
| VGT
| KVGT
| Аэропорт Северный Лас-Вегас
| PR
| align=right | 209 619 

|- valign=top
| Рино
| RNO
| RNO
| KRNO
| Международный аэропорт Рено-Тахо
| PR
| align=right | 2 441 502 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Эли
| ELY
| ELY
| KELY
| Аэропорт Эли
| CS 
| align=right | 4 565 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Карсон-Сити
| CXP
| CSN
| KCXP
| Аэропорт Карсон-Сити
| RL
| align=right | 80

|- valign=top
| Хендерсон
| HND
| HSH
| KHND
| Административный аэропорт Хендерсон
| RL
| align=right | 122 

|- valign=top
| Рино
| 4SD
|
|
| Аэропорт Рино/Стэд
| RL
| align=right | 6

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Аламо
| L92
|
|
| Аэропорт Аламо
| GA
|

|- valign=top
| Остин
| 9U3
| ASQ
|
| Аэропорт Остин (Невада)
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Бэттл-Маунтин
| BAM
| BAM
| KBAM
| Аэропорт Бэттл-Маунтин
| GA
| align=right | 60 

|- valign=top
| Битти
| BTY
| BTY
| KBTY
| Аэропорт Битти
| GA
|

|- valign=top
| Эврика
| 05U
| EUE
|
| Аэропорт Эврики
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Фэллон
| FLX
| FLX
| KFLX
| Муниципальный аэропорт Фэллона
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Габбс
| GAB
| GAB
| KGAB
| Аэропорт Габбса
| GA
|

|- valign=top
| Голдфилд
| 0L5
|
|
| Аэропорт Голдфилда
| GA
|

|- valign=top
| Хоторн
| HTH
| HTH
| KHTH
| Промышленный аэропорт Хоторна (бывший Муниципальный аэропорт Хоторна)
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Джекпот
| 06U
| KPT
|
| Аэропорт Джекпота
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Джейн
| 0L7
|
|
| Аэропорт Джейн
| GA
| 

|- valign=top
| Лавлок
| LOL
| LOL
| KLOL
| Аэропорт Дерби
| GA
|

|- valign=top
| Мискьют
| 67L
| MFH
|
| Аэропорт Мискьют
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Минден
| MEV
| MEV
| KMEV
| Аэропорт Минден/Тахо
| GA
| align=right | 52 

|- valign=top
| Овертон
| 0L9
|
|
| Аэропорт Эхо-Бэй
| GA
|

|- valign=top
| Овертон
| U08
|
|
| Муниципальный аэропорт Овертона (Перкинс-Филд)
| GA
|

|- valign=top
| Овайхи
| 10U
|
|
| Аэропорт Овайхи
| GA
|

|- valign=top
| Панака
| 1L1
|
|
| Аэропорт Линкольн-Канти
| GA
|

|- valign=top
| Сильвер-Спрингз
| B08
|
|
| Аэропорт Сильвер-Спрингз
| GA
|

|- valign=top
| Тонопа
| TPH
| TPH
| KTPH
| Аэропорт Тонопа
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Уэльс
| LWL
| LWL
| KLWL
| Муниципальный аэропорт Уэльса (Харриет)
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Виннемукка
| WMC
| WMC
| KWMC
| Муниципальный аэропорт Виннемукка
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Йерингтон
| O43
|
|
| Муниципальный аэропорт Йерингтона
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Кал-Нев-Эри
| 1L4
|
|
| Аэропорт Кидуэлл
|
|

|- valign=top
| Карсон-Сити
| 2Q5
|
|
| Аэропорт Карсон-Сити Паркер
|
|

|- valign=top
| Крессент-Вэлли
| U74
|
|
| Крессент-Вэлли
|
|

|- valign=top
| Карент
| 9U7
|
|
| Аэропорт Карент-Ранч
|
|

|- valign=top
| Дэйтон / Карсон-Сити
| A34
|
|
| Аэропорт Дэйтон-Вэлли
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Дэнио
| E85
|
|
| Аэропорт Дэнио-Джанкшен
|
|

|- valign=top
| Даквотер
| 01U
|
|
| Аэропорт Даквотер
|
|

|- valign=top
| Дайер
| 2Q9
|
|
| Аэропорт Дайер
|
|

|- valign=top
| ЭмпайрEmpire
| 1A8
|
|
| Аэропорт Эмпайр
|
|

|- valign=top
| Фернли
| N58
|
|
| Аэропорт Фернли (Тигриное Поле)
|
|

|- valign=top
| Голдфилд
| 0L4
|
|
| Аэропорт Лида-Джанкшен
|
|

|- valign=top
| Кингстон
| N15
|
|
| Аэропорт Кингстона
|
|

|- valign=top
| Меркьюри
| L23
|
|
| Аэродром Pahute Mesa
|
|

|- valign=top
| Мина
| 3Q0
|
|
| Аэропорт Мина
|
|

|- valign=top
| Норт-Фок
| 08U
|
|
| Аэропорт Стивенс-Кросби
|
|

|- valign=top
| Рино
| N86
|
|
| Аэропорт Спэниш-Спрингс
|
|

|- valign=top
| Раунд-Маунтин
| A36
|
|
| Аэропорт Хендли
|
|

|- valign=top
| Сандли-Вэлли
| 3L2
|
|
| Аэропорт Скай-Рэнч
|
|

|- valign=top
| Сёрчлайт
| 1L3
|
|
| Аэропорт Сёрчлайт
|
|

|- valign=top
| Смит
| N59
|
|
| Аэропорт Смит
|
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие государственные и военные аэропорты
|
|

|- valign=top
| Фэллон
| NFL
| NFL
| KNFL
| NAS Fallon (Van Voorhis Field)
|
|

|- valign=top
| Indian Springs
| INS
| INS
| KINS
| Creech Air Force Base (Indian Springs AF Aux.)
|
| 

|- valign=top
| Лас-Вегас
| LSV
| LSV
| KLSV
| Авиабаза Неллис
|
| align=right | 2 993 

|- valign=top
| Mercury
| DRA
| DRA
| KDRA
| Desert Rock Airport
|
|

|- valign=top
| Mercury (Yucca Flat)
| NV11
| UCC
| KUCC
| Yucca Airstrip
|
|

|- valign=top
| Tonopah
| TNX
| XSD
| KTNX
| Tonopah Test Range Airport
|
| align=right | 137 

|- valign=top
| Area 51
|
|
| KXTA
| Homey Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Проектируемые аэропорты
|
|

|- valign=top
| Лас-Вегас
|
|
|
| Ivanpah Valley Airport (proposed opening 2017)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Pahrump
| NV74
|
|
| Calvada Meadows Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Alamo
|
|
|
| Delamar Lake Landing Strip
|
|

|- valign=top
| Amargosa Valley
| U75
|
|
| Jackass Aeropark (closed 2004?)
|
|

|- valign=top
| Bonnie Claire
|
|
|
| Bonnie Claire Airport (Scottys Airport)
|
|

|- valign=top
| Bonnie Claire
|
|
|
| Bonnie Claire Lake Landing Strip
|
|

|- valign=top
| Boulder City
|
|
|
| Boulder City Airport
|
|

|- valign=top
| Buffalo Valley
|
|
|
| Buffalo Valley Intermediate Field
|
|

|- valign=top
| Caliente
| 0L2
|
|
| Caliente Flight Strip (Delamar Landing Field)
|
|

|- valign=top
| Лас-Вегас
|
|
|
| Barton Field
|
|

|- valign=top
| Лас-Вегас
|
|
|
| Vegas Sky Corral Airport
|
|

|- valign=top
| Las Vegas
|
|
|
| Voc-Tech Airfield
|
|

|- valign=top
| Mercury
| DRA
|
|
| Desert Rock Airfield
|
|

|- valign=top
| Pahrump
|
|
|
| Chicken Ranch Airfield
|
|

|- valign=top
| Pahrump
| L57
|
|
| Hidden Hills Airport
|
|

|- valign=top
| Pioche
| 11U
|
|
| Pioche Municipal Airport
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе пассажиропотока за 2006 год:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 

Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Nevada Department of Transportation (NDOT): Airport Diagrams

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Nevada — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Nevada

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Невада:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Невада
Аэропорты